

Sigle 
 Manhattan Engineer District – struttura di coordinamento del Progetto Manhattan

Codici 
 MED – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale di Medina-Principe Muhammad bin Abd al-Aziz, Medina, Arabia Saudita

Musica 
 Med – singolo di Nikolaj Noskov del 2012